

Ромулус — місто, штат Мічиган
 Ромулус — місто, штат Нью-Йорк
 Ромулус — переписна місцевість, штат Нью-Йорк